В этой статье представлен список известных людей, умерших в 543 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 543 году

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Адолий — византийский офицер и силенциарий; погиб в войне с сасанидским Ираном.
 Викторин из Камерино — первый известный епископ Камерина, святой христианской церкви
 Леонтий Византийский — группа греческих писателей-богословов, живших в VI веке.
 Нарсес, военачальник, служивший сначала правителю Сасанидского государства Каваду I, а затем императору Византии Юстиниану I; погиб в войне с сасанидским Ираном.
 Окта — король Кента.
 Пуденций — византийский военный и общественный деятель из Триполи; погиб в бою с берберами-лагуатанами.

См. также 
 Список умерших в 542 году
 Список умерших в 544 году

543